Alberta es una provincia de Canadá.

Alberta también puede referirse a:

Lugares
Alberta, área no incorporada en el estado estadounidense de Alabama. 
Alberta, antiguo nombre de Rockwood, California, Estados Unidos.
Alberta, área no incorporada en el estado de Míchigan, Estados Unidos.
Alberta, ciudad en el estado estadounidense de Minnesota.
Alberta, municipio en el estado estadounidense de Minnesota.
Alberta, localidad del estado estadounidense de Virginia.

Otros usos
Alberta, un género de plantas de la familia Rubiaceae.
Luisa del Reino Unido, cuyo nombre era Louise Caroline Alberta, y le dio nombre a la provincia canadiense.